Houari Baouche (en ) est un footballeur algérien né le  à Mascara. Il évolue au poste d'arrière gauche à l'USM Alger.

Biographie 

Il évolue en première division algérienne avec les clubs de l'Olympique de Médéa, du CA Bordj Bou Arreridj et de l'USM Bel Abbès. Il dispute actuellement 80 matchs en inscrivant 2 buts en Ligue 1.

En avril 2021, il rejoint le club Algérois de l'USM Alger pour un contrat de deux ans

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Footballeur algérien
Joueur de l'USM Alger
Joueur de l'Olympique de Médéa
Joueur du CA Bordj Bou Arreridj
Joueur de l'USM Bel Abbès
Joueur de l'ES Mostaganem
Joueur de l'ASM Oran
Naissance en décembre 1995
Naissance à Mascara